

Geografia
Pierpont – comune statunitense in Dakota del Sud

Persone
Francis Harrison Pierpont – politico statunitense
James Lord Pierpont – compositore e musicista statunitense
James Pierpont – matematico statunitense
James Pierpont – fondatore della Yale University
John Pierpont Morgan – banchiere statunitense
John Pierpont – poeta statunitense
Samuel Pierpont Langley – aviatore statunitense